Iwaniska (plaats), plaats in Polen
 Iwaniska (gemeente), gemeente in Polen